Чемпионат США по шахматам 1994 прошёл в Ки-Уэст с 11 по 26 октября.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты США по шахматам
1994 год в шахматах
1994 год во Флориде
Спортивные соревнования во Флориде
Октябрь 1994 года
Спорт в США в 1994 году